LLA kan syfta på: 

 LLA – ett av Sveriges tio landsarkiv, se Landsarkivet i Lund
 LLA – IATA:s flygplatskod för Luleå Airport
 LLA – tidigare namn på en sportarena, se Löfbergs Lila Arena
 LLA – ledamöter av Lantbruksakademien